Данный список содержит игроков, набравших 30 000 и более очков в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации за свою карьеру. Список по сути является частью списка 50 лучших снайперов в истории НБА.

По состоянию на март 2023 года в список входит один действующий игрок НБА — Леброн Джеймс, занимающий 1-е место.

В этой номинации определяется также самый молодой игрок лиги, достигший рубеж в 30 000 очков за карьеру. 23 января 2018 года в матче регулярного сезона НБА против «Сан-Антонио Спёрс» Леброн Джеймс преодолел рубеж в 30000 набранных очков за карьеру, став самым молодым (33 года и 24 дня) игроком в этой номинации и сместив Коби Брайанта (набрал 30 000 очков в 34 года и 104 дня). Леброн также является самым молодым игроком в истории НБА, преодолевшим рубежи в 10 000 и 20 000 очков.

15 ноября 2018 года, играя за «Лейкерс» в матче против «Портленда», Джеймс обошёл Чемберлена и перешёл на 5-е место в списке. 7 марта 2019 года в матче против «Денвера» Джеймс обошёл Джордана, заняв 4-е место в списке.

18 марта 2019 года в матче против «Нью-Орлеан Пеликанс» Дирк Новицки набрал 8 очков и обошёл в рейтинге Уилта Чемберлена, заняв 6-е место.

26 января 2020 года Леброн Джеймс в составе «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии» обошёл в рейтинге Коби Брайанта и занял 3-е место.

19 марта 2022 года Джеймс в составе «Лейкерс» в матче против Вашингтон Уизардс обошёл Карла Мэлоуна, заняв вторую строку рейтинга. 

7 февраля 2023 года в концу третьей четверти матча против Оклахомы, Джеймс опередил Карима Абдул-Джаббара, возглавив рейтинг.

Легенда к списку

Список 
По состоянию на 26 февраля 2023 года

Примечания

Ссылки 
 
 

Национальная баскетбольная ассоциация
Списки игроков НБА